Krogh, von Krogh, Krohg och Krog kan syfta på:

 Krogh-apparat – apparat för medicinsk eller fysiologisk bestämning av syrgasförbrukning
 Krogh Island – ö i Antarktis

Personer
 Albert Krogh Aubeck (1881–1955), dansk civilingenjör och professor
 Andreas Krogh (1894 1964), norsk konståkare
 Antjie Krog (född 1952), sydafrikansk poet, författare, översättare och professor
 Arnold Krog (1856–1931), dansk arkitekt, målare och keramiker
 August Krogh (1874–1949), dansk professor i zoofysiologi
 Christian Krohg (1852–1925), norsk konstnär, författare och journalist
 Christian Krohg (politiker) (1777–1828), norsk politiker
 Christoph von Krogh (1785–1860), dansk militär 
 Erling Krogh (1888–1968), norsk operasångare, tenor, och skådespelare
 Finn Hågen Krogh (född 1990), norsk längdskidåkare
 Fritz von Krogh (1906–1990), norsk sjömilitär
 Georg Krog (1915–1991), norsk skridskoåkare
 Georg Frederik von Krogh (1732–1818), dansk-norsk militär
 Georg Frederik von Krogh (1777–1832), norsk officer
 Georg Anton Krohg (militär) (1734–1797), norsk officer
 Georg Anton Krohg (publicist) (1817–1873), norsk publicist
 Gina Krog (1847–1916), norsk kvinnosakskämpe
 Hanne Krogh (född 1956), norsk sångerska, skådespelare och textförfattare
 Helge Krog (1889–1962), norsk författare, journalist och dramatiker
 Hilmar Meincke Krohg (1776–1851), norsk amtman
 Inge Krogh (född 1920), dansk läkare och politiker
 Jason Krog (född 1975), kanadensisk ishockeyspelare
 Karin Krog (född 1937), norsk jazzsångerska
 Knud Karl Krogh-Tonning (1842–1911), norsk teologisk författare
 Lars Krogh Gerson (född 1990), norsk-luxemburgsk fotbollsspelare
 Lars Krogh Jeppesen (född 1979), dansk handbollsspelare
 Nicolai Krog (1787–1856), norsk officer och statsråd
 Nicolai Frederik Krohg (1732–1801, norsk vägingenjör
 Niklas Krog (född 1965), svensk författare
 Oda Krohg (1860-1935), norsk konstnär
 Otto Theodor Krohg (1811–1889), norsk präst och författare
 Per Krohg (1889–1965), norsk konstnär och tecknare
 Sossen Krohg (1923–2016), norsk skådespelare
 Søren Nancke-Krogh (1944–2010), dansk arkeolog och författare
 Torben Krogh (teaterhistoriker) (1895–1970), dansk musik- och teaterhistoriker
 Torbjörn von Krogh (född 1948), svensk medieforskare

Se även
 Krohg – norsk släkt
 Krog (olika betydelser)
 Krog (efternamn)

Norska efternamn
Danska efternamn